Indonesië
 Sidoarjo (regentschap), een regentschap in de provincie Oost-Java
 Sidoarjo (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Sidoarjo (stad), een plaats in de provincie Oost-Java